Edom – territorio citato nell'Antico Testamento, situato nell'attuale Giordania
 Edom – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Edom – città degli Stati Uniti d'America, situata nel Texas